Le colonel Moutarde, un personnage du jeu Cluedo.
 Colonel Moutarde, une auteure de bande dessinée (1968 -).
 Le colonel Moutarde est aussi un personnage du film Ace Ventura en Afrique dont l'acteur principal est Jim Carrey. Il incarne le rôle d'un chasseur collectionnant ses trophées animaliers en les exposant sur les murs de son château.